Gerald Drayson Adams (1900-1988), scénariste britannique de western.
 Paul Rudd Drayson (1960-), homme d'affaires britannique.

Divers 
 Drayson Racing est une écurie britannique de sport automobile.
Patronyme anglais